Miami kan syfta på:

 Miami – en stad i Florida
 Miami (folkslag) – en indianstam i Nordamerika
 Miami-Illinois – språk som talas av indianstammen i Nordamerika
 M.I.A.M.I. – ett musikalbum av Pitbull
 CSI: Miami – en TV-serie om en kriminalteknik rotel som löser brott i Miami

Utbildning
 University of Miami – i Florida
 Miami University – i Ohio
 Miami Hurricanes – det atletiska programmet vid University of Miami
 Miami RedHawks – det atletiska programmet vid Miami University

Geografi

Kanada 

 Miami, Manitoba, ort,

USA 

 Miami, countyhuvudort, Florida, Miami-Dade County, 
 Miami International Airport
 Port of Miami
 Miami, Missouri – ort, Saline County, 
 Miami, Oklahoma, countyhuvudort, Ottawa County, 
 Miami, Arizona – ort, Gila County, 
 Miami, Texas, countyhuvudort, Roberts County, 
 Miami, Arizona
 Great Miami River
 Miami Valley

Se även
 Miami County – flera
 Miami-Dade County